

Скрябіно — село, Лямбірський район, Мордовія
 Скрябіно — присілок, Параньгинський район, Марій Ел
 Скрябіно — селище, Підосиновський район, Кіровська область